IBZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Es Codola, Ibiza, Spagna
 IBZ – codice identificativo del DME-P e del localizzatore pista 01 di Bolzano, radioassistenze per la navigazione aerea
 IBZ –  indice bibliografico internazionale multilingue della letteratura accademica periodica nelle discipline umanistiche e nelle scienze sociali